Název Jaroslavice má více sídel:
 Jaroslavice, obec v okrese Znojmo
 Jaroslavice (zámek), barokní zámek v Jaroslavicích na Znojemsku
 Jaroslavice (Hluboká nad Vltavou), zaniklá ves, část města Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Jaroslavice (Zlín), část města Zlín v okrese Zlín